Кизельброн () — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Энц.  Население составляет 2990 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 8,63 км². Официальный код  —  08 2 36 031.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга